Le qualificazioni del singolare femminile dell'Australian Open 2019 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. Le vincitrici dell'ultimo turno sono entrate di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di una o più giocatrici aventi diritto, a queste sono subentrate le lucky loser, ossia le giocatrici che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto alle altre partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Vera Zvonarëva (primo turno)
  Mandy Minella (secondo turno)
  Viktorija Golubic (qualificata)
  Bianca Andreescu (qualificata)
  Anhelina Kalinina (secondo turno)
  Olga Danilović (primo turno)
  Veronika Kudermetova (qualificata)
  Nao Hibino (primo turno)
  Marta Kostyuk (ultimo turno)
  Ivana Jorović (ultimo turno)
  Zhu Lin (qualificata)
  Sofya Zhuk (secondo turno)
  Marie Bouzková (primo turno)
  Arantxa Rus (primo turno)
  Fanny Stollár (secondo turno)
  Jennifer Brady (ultimo turno)

  Yanina Wickmayer (primo turno)
  Nicole Gibbs (ultimo turno)
  Caroline Dolehide (secondo turno)
  Vitalia Diatchenko (secondo turno)
  Harriet Dart (qualificata)
  Misaki Doi (qualificata)
  Varvara Lepchenko (qualificata)
  Natalia Vikhlyantseva (qualificata)
  Irina Khromacheva (ultimo turno)
  Tereza Smitková (ultimo turno, ritirata)
  Claire Liu (primo turno)
  Karolína Muchová (qualificata)
  Paula Badosa Gibert (qualificata)
  Sabina Sharipova (secondo turno)
  Georgina García Pérez (primo turno)
  Verónica Cepede Royg (primo turno)

Qualificate 

  Astra Sharma
  Misaki Doi
  Viktorija Golubic
  Bianca Andreescu
  Karolína Muchová
  Iga Świątek
  Veronika Kudermetova
  Anna Kalinskaya

  Paula Badosa Gibert
  Harriet Dart
  Zhu Lin
  Varvara Lepchenko 
  Jessika Ponchet
  Ysaline Bonaventure
  Natalia Vikhlyantseva
  Beatriz Haddad Maia

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Sezione 9

Sezione 10

Sezione 11

Sezione 12

Sezione 13

Sezione 14

Sezione 15

Sezione 16

Collegamenti esterni 
 Tabellone qualificazioni femminili

Australian Open 2019